Го́голевский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Гоголевский переулок — улица в Пензе.
 В Смоленске:
 1-й Гоголевский переулок;
 2-й Гоголевский переулок;
 3-й Гоголевский переулок;
 4-й Гоголевский переулок.
 Гоголевский переулок — улица в Таганроге.

Украина 
 В Житомире:
 1-й Гоголевский переулок;
 2-й Гоголевский переулок;
 3-й Гоголевский переулок.

См. также 
 Гоголевский бульвар
 Гоголевская улица